Noblet Media CIS - PR- и коммуникационная компания, работающая в странах СНГ, Восточного партнёрства и стран Центральной Азии, со штаб-квартирами в Киеве и Тбилиси, созданная в 2005 году Женей Панкратьевой. Это агентство является филиалом Edelman, крупнейшей в мире независимой PR-компании. Компания координирует первую агентскую сеть, охватывающую Украину, Центральную Азию и большую часть Содружества Независимых Государств: Грузию, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Армению, Молдову, Узбекистан.

История компании 
Команда начала свою деятельность в 2005 году. Настоящее название Noblet Media CIS носит с марта 2006 года.

Компания является аффилиатом Edelman с 2008 года.

С 2009 года компания проводит ежегодный опрос потребительского доверия обеспеченных слоёв населения в пяти регионах СНГ и Украине.

В 2010 году Noblet Media CIS стала международной PR-компанией №1 в Украине по версии Украинской рекламной коалиции.

Noblet Media CIS является компанией, специализирующейся на повышении осведомленности о работе международных финансовых и донорских организаций, таких как ЕБРР, ЕС, E5P, NEFCO, ETF, EUAM (Консультативная миссия Европейского Союза по реформе сектора гражданской безопасности в Украине) в странах Восточного партнерства. К примеру, в 2019 году компания приняла участие в проекте ЕБРР и правительства Королевства Швеция в Украине, который продвигал проект по переработке твердых отходов.

Компания также принимала участие в международном проекте «Мэры за экономический рост».

Операционная деятельность 
Noblet Media CIS входит в число ведущих коммуникационных агентств Украины.

С момента своего основания компания реализовала более 1000 проектов практически во всех сферах бизнеса. Проведено больше 300 пресс-конференций, около 60 запусков новых продуктов, свыше 70 тренингов и образовательных мероприятий, выпущено 10 корпоративных медиа-спецпроектов.

В 2013 году компания занимала второе место на PR-рынке Украине по своим финансовым показателям.

Noblet Media CIS также была подрядчиком Консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности в Украине.

Основательница 
Женя Панкратьева - генеральный директор Noblet Media CIS, а также Школы этикета и протокола Noblet CIS. Она имеет степень бакалавра делового администрирования (ICU Kyiv-Vien) и MBA в области финансов и экономики (Украинский экономический институт). Г-жа Панкратьева окончила Вашингтонскую школу протокола и английских манер. У нее более 25 лет опыта работы в сфере связей с общественностью, корпоративных коммуникаций, корпоративного этикета и протокола. Она работает или работала с ЕБРР, World Bank, Allianz Group, Bosch, Procter & Gamble, ОБСЕ, British Council, MasterCard, McDonalds, Carlsberg, Shell, Chevron, Vattenfall, Takeda Pharmaceutical Company, GSK, Bayer, Microsoft, Hewlett-Packard, SES и другими. Евгения Панкратьева является членом Международной ассоциации по связям с общественностью (менеджер по региону СНГ), Европейской ассоциации директоров по коммуникациям, Американской торговой палаты. Женя Панкратьева, начав карьеру в Независимом агентстве, партнерстве USUkraine, затем работала в PRP Weber Shandwick Ukraine генеральным директором.

Страны СНГ, Центральной Азии и Украина 
В странах Центральной Азии, СНГ (Грузия, Беларусь, Молдова, Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан) и Украине Noblet Media CIS работает с Hewlett Packard, Takeda, VISA, EU, EBRD, E5P, SES и так далее.

Исследования 
Первое большое исследование компания провела в 2009 году. С тех пор оно стало ежегодным
.

Поддерживает компания и исследования Edelman.

В 2010 году был запущен PR-проект "Кто есть кто в украинской PR-индустрии. 55 профессионалов из крупнейших украинских и международных компаний, а также из сферы политики открывают список лучших отечественных PR-практиков. На момент запуска PR-каталог содержит данные о 55 специалистах: 26 из украинских компаний, 25 из международных и 4 из сферы политики. С точки зрения отраслей, это ИТ / Телеком, недвижимость, финансы, товары повседневного спроса, энергетика, производство, средства массовой информации, авто, фармацевтика, рестораны.

В следующем году компания выпустила в топ-100 профессионалов в сфере коммуникаций Украины.

Награды и участие в отраслевых организациях 
Noblet Media CIS является членом ряда международных организаций.

Награды 
 2008 - Гран-при премии Pravda Awards под названием Imageland Edelman Ukraine.

 2010 - международная pr-компания №1 в Украине по версии Ukrainian Advertising Coalition. 

 2012 - №2 в Рейтинге PR-агентств Украины.

 2015 - №3 в списке медиаактивностей в Украине.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Связи с общественностью
Экономика Украины
Рекламные организации
Компании сферы услуг
Маркетинговые компании
Рекламные агентства Украины
Организации, основанные в 2004 году